Vicq (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Vicq (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Vicq (Yvelines) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Vicq (Nord) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais